Georg Grozer ist der Name folgender Personen:

* Georg Grozer senior (* 1964), deutscher Volleyballspieler ungarischer Herkunft
 Georg Grozer junior (* 1984), deutscher Volleyballspieler ungarischer Herkunft